Mount Dalrymple kan syfta på följande:

Mount Dalrymple, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Dalrymple, Queensland, ett berg i Australien